Kållsjön ist der Name zweier Seen in Schweden:
 Kållsjön (Askersund) in der Gemeinde Askersund, Örebro län
 Kållsjön (Motala) in der Gemeinde Motala, Östergötlands län

Siehe auch:
 Kallsjön
 Källsjön
 Kålls sjö